Hoja, en botánica, puede referirse a:

Botánica
 La hoja, parte de las plantas vasculares donde se realiza el proceso de la fotosíntesis.
 La hoja de banana, hoja de la planta del bananero. 
 Las hojas de parra, hojas que se usan en las cocinas de diversas culturas.
 La hoja de aire, nombre común de la planta Kalanchoe pinnata.
 La hoja de alubia, nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus.
 La hoja de anís u hoja santa; nombre común de la planta Piper auritum.
 La hoja de belesa u hoja de la belesa; nombre vulgar de la planta Plumbago europaea.
 La hoja de Dios, nombre común de la planta Calea zacatechichi.
 La hoja de gallo, nombre común de la planta Salvia verbenaca.
 La hoja de gallo, nombre común de la planta Sambucus nigra.
 La hoja de lampazo u hoja de sapo; nombre común de la planta Arctium lappa.
 La hoja de lanté, nombre común de la planta Plantago major.
 La hoja de limón, nombre común de la planta Melissa officinalis.
 La hoja de mula, nombre vulgar de la planta Echium plantaineum.
 La hoja de restrallo, hoja de romance u hoja de sapo, nombre común de la planta Rumex cripus.

Filatelia
 La hoja bloque, una forma particular de editar las piezas postales.
 La hoja bloque de Stalin, bloque souvenir filatélico soviético de 1949, conmemorativo de Iósif Stalin. 
 La hoja bloque verde u hoja bloque de Tokio; nombre filatélico de la pieza postal soviética, conmemorativa de los XVIII Juegos Olímpicos de Tokio.

Informática
 La hoja de cálculo, programa que permite manipular datos numéricos.
Hoja de estilos en cascada, lenguaje usado para definir la presentación de un documento
 La hoja de estilo, conjuntos de instrucciones que se asocian a los archivos de texto.
 Hoja, de Niggle, cuento corto escrito por J. R. R. Tolkien en 1939.
 La hoja de personaje, en los juegos de rol, papel en el que han de ir anotadas todas las características.

Documentos
 La hoja de reclamaciones, documento a través del cual un consumidor puede hacer constar una queja.
 La hoja de votación, papeleta utilizada en las elecciones nacionales y departamentales de Uruguay.
Hoja membretada, la que incluye, impresos, el nombre y el logotipo o algún otro diseño de una compañía o institución
Hoja de trabajo, herramienta contable considerada como un borrador de trabajo para el contador
Hoja de verificación, hoja usada para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso

Varios
 La hoja de ruta, plan que establece a grandes rasgos la secuencia de pasos para alcanzar un objetivo.
 La hoja, parte plana de una herramienta, arma, o máquina.
 La hoja, parte de un libro.
 La hoja de una puerta.
 La hoja de cultivo, parcela de terreno que rota de tipo de cultivo cada temporada.
 La hoja artificial, un dispositivo generador de hidrógeno y oxígeno.
 Hoja de Arce de Oro, moneda de oro emitida en Canadá.
Hoja de trébol, maniobra acrobática.
 Hoja del Lunes, grupo de periódicos editados por las asociaciones de prensa provinciales en España.
 La hoja embrionaria, conjunto de células formadas durante el desarrollo embrionario animal.
 La hoja lítica, producto de lascado alargado.
Hoja de álbum, título de numerosas composiciones pequeñas de una amplia variedad de compositores clásicos